Поро́чный круг — название нескольких фильмов:
 «» — криминальная драма (2003, США)
 «» — драма (2008, США)
 «» — криминальный триллер (2011, Индия)